

Geografie 
Ede (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
Ede (Nederland), een plaats in de Nederlandse provincie Gelderland en tevens hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
Station Ede-Wageningen
Station Ede Centrum
Ede (België), een gehucht in de Belgische gemeente Haaltert
Station Ede (België), een treinstation in het gehucht Ede in Haaltert, in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
Ede (rivier), de Vlaamse naam voor het riviertje de Eede.
Ede (Nigeria), een stad in de Nigeriaanse deelstaat Osun
Ede (Zweden), een plaats in de Zweedse gemeente Krokom

Persoon 
Bies van Ede, een Nederlandse schrijver
Jan Willem van Ede, een Nederlandse voetbalkeeper
Tonny van Ede, een Nederlandse voetballer
Ede Staal, een Nederlandse dichter en zanger
Chinedu Ede, een Duitse voetballer

Overig
Equinox Desktop Environment (EDE), een desktopomgeving voor Unix-achtige besturingssystemen
eed of verklaring onder ede; een soort belofte

Zie ook 
Eede, een dorp in de Nederlandse provincie Zeeland
 Eede (rivier), rivier in België-Nederland
Eden (doorverwijspagina)
Ten Ede, een gehucht in de gemeente Wetteren, in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
Ten Eede (doorverwijspagina)